Onderdistrict in Indonesië
 Tanjungkerta (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Tanjungkerta (Karangkancana), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Tanjungkerta (Kroya), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Tanjungkerta (Pagerageung), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java